Григорий Дмитриевич Кузнецов (18 июня 1911, Шевелёво, Сокольская волость, Нижегородская губерния — 27 июня 1953, Снежное, Сталинская область, Украинская ССР) — гвардии старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Григорий Кузнецов родился 18 июня 1911 года в деревне Шевелёво Сокольской волости Нижегородской губернии (ныне — Сокольский район Нижегородской области), Российская империя. После окончания школы работал на золотых приисках в Якутской АССР. 

В 1937—1939 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1942 году Кузнецов повторно был призван в армию. С сентября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской битве, был ранен.

К марту 1944 года гвардии старший сержант Григорий Кузнецов был помощником командира взвода 93-й отдельной гвардейской разведроты (88-й гвардейской стрелковой дивизии, 28-го стрелкового корпуса, 8-й гвардейской армии, 3-го Украинского фронта). Отличился во время освобождения Днепропетровской области Украинской ССР. В ночь со 2 на 3 марта 1944 года Кузнецов успешно организовал переправу через реку Ингулец в районе посёлка Зелёное возле Кривого Рога и со своим взводом атаковал вражеский опорный пункт, уничтожив пулемёт и 16 вражеских солдат и офицеров. В том бою Кузнецов лично уничтожил пулемётный расчёт противника. Продолжая наступление, взвод вклинился в немецкую оборону и отвлёк на себя большие силы противника, благодаря чему рота освободила Зелёное. В бою за второй опорный пункт противника Кузнецов лично уничтожил 20 вражеских солдат и офицеров, взял в плен ещё 6.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии старший сержант Григорий Кузнецов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3448.

После окончания войны Кузнецов был демобилизован. Проживал в Ивановской области, затем уехал в Донбасс, где работал на шахте. Трагически погиб во время аварии на шахте в июне 1953 года.

Награды
Был также награждён орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

Память
В честь Кузнецова названа улица в Алдане.

Примечания

Литература 
 
 Подвиг. 3-е издание, испр. и доп. Ярославль, 1980.

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в шахте